Пешт:

 Пешт — город в Венгрии, после объединения с городами Буда и Обуда стал частью Будапешта
 Пешт — область (медье) в Венгрии.
 Пешт — комитат Венгерского королевства